Абд аль-Малік ібн-Катан аль-Фіхрі (‎  д/н — 742) — валі Аль-Андалуса у 732-734 та 740-742 роках. 
 Удрра бен Абдаллах аль-Фіхрі (‎‎‎, д/н — після 726) — 8-й валі Аль-Андалуса у 716 році.